Riana Rouge — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная и изданная американской компанией Black Dragon Productions. Релиз игры состоялся в 1997 году. Это одна из немногих игр с рейтингом "AO" от ESRB.

Игровой процесс 
В игре имеется интерфейс, который позволяет игроку управлять героиней с помощью "эмотиватора", который определяет ход действий в зависимости от того, хочет ли игрок чувствовать себя соблазнительным, сострадательным или испуганным.

Сюжет 
В игре снимается подруга Playboy Джиллиан Боннер в роли Рианы, застенчивой секретарши, которая шпионит за своим боссом, пытающимся изнасиловать коллегу. Она входит в офис и пытается помочь ей, но ее одолевает босс и выбрасывает из окна. Каким-то образом она переносится в другой мир, где она соблазнительная воительница, которая должна спасти мир от злого диктатора (ее босса) и спасти своего друга (коллегу).

Разработка 
Riana Rouge распространялась компанией Konami of America, и ее производство обошлось в 1 миллион долларов.

Отзывы критиков 
{{Оценки игры|rev1=PC Player|rev1Score=19%<ref name="PCPL">Игра получила отрицательные отзывы.

Продажи 
Игра разошлась тиражом в 100 000 копий.

Примечания 

Компьютерные игры 1997 года